Гайга́лс () — латышская фамилия. Известные носители: 

 Гайгалс, Давис — латышский футболист.
 Гайгалс, Лаймонс (1922—1990) — латышский режиссёр и оператор.
 Гайгалс, Роберт (1913—1982) — латышский коллаборационист.
  (род. 1956) — латвийский политик.